Hattusili es el nombre de tres reyes hititas:
 Hattusili I (1650-1620a.C.).— Primer rey hitita documentado, sentó las bases del posterior poderío hitita.
 Hattusili II ().— Supuesto rey hitita del Imperio Nuevo.
 Hattusili III (1267-1237a.C.).— Rey hitita del Imperio Nuevo. Luchó contra los kaskas y estableció alianza con las principales potencias del Oriente Próximo.